Nishimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroyuki Nishimoto (1927–2015), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Joe M. Nishimoto (1919–1944), US-amerikanischer Soldat und Träger der Medal of Honour
 Katsuko Nishimoto (* 1950), japanischer Politiker (Liberaldemokratische Partei)
 Kenta Nishimoto (* 1994), japanischer Badmintonspieler
 Masataka Nishimoto (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Rimi Nishimoto (* 1994), japanische Seiyū und Schauspielerin
 Takeshi Nishimoto (* 1970), japanischer Musiker
 Tatsuhiro Nishimoto (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Tetsuo Nishimoto (* 1950), japanischer Volleyballspieler
 Yukio Nishimoto (1920–2011), japanischer Baseballspieler

Weitere Bedeutungen:
 (10193) Nishimoto, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Nishimoto Group, japanisches Unternehmen

Siehe auch:
 Nishimoto-Syndrom